Pentti est un patronyme et prénom finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1906-1993), coureur longue distance américain

Prénom
 (1917-1998), linguiste finlandais
Pentti Airikkala (1945-2009), pilote de rallyes finlandais
Pentti Eelis Eskola (1883-1964), géologue finlandais
Pentti Eskola (né en 1938), athlète finlandais en saut en longueur
Pentti Haanpää (1905-1955), romancier et nouvelliste finlandais
Pentti Hämäläinen (1929-1984), boxeur finlandais
Pentti Hiidenheimo (1875-1918), homme politique finlandais
Pentti Holappa (1927-2017), écrivain et poète finlandais
Pentti Kahma (né en 1943), athlète finlandais en lancer du disque
Pentti Karvonen (né en 1931), athlète finlandais en courses de fond
Pentti Kokkonen (né en 1955), sauteur à ski finlandais
Pentti Laaksonen (1929-2005), joueur finlandais de basket-ball
Pentti Lammio (1919-1999), patineur de vitesse finlandais
Pentti Linkola (1932-2020), écrivain et polémiste finlandais
Pentti Linnosvuo (1933-2010), tireur finlandais
Pentti Malaska (1934-2012), professeur d'économie finlandais
Pentti Mikkilä (né en 1946), joueur finlandais de hockey sur glace
Pentti Nikula (né en 1939), athlète finlandais du saut à la perche
Pentti Isotalo (1927-2021), joueur finlandais de hockey sur glace
Pentti Lund (1925-2013), joueur finlandais de hockey sur glace
Pentti Palkoaho (1933-2003), joueur finlandais de basket-ball
Pentti Pesonen (né en 1938), fondeur finlandais
Pentti Saarikoski (1937-1983), écrivain et poète finlandais
Pentti Saaritsa (né en 1941), poète et traducteur finlandais
Pentti Sammallahti (né en 1950), photographe finlandais
 (1929-2016), acteur finlandais
Pentti Styck (1930-1989), joueur finlandais de football
Pentti Talvitie (1922-2003), diplomate et ambassadeur finlandais
Pentti Toivola (1945-2012), joueur finlandais de football et bandy
Pentti Uotinen (1931-2010), sauteur à ski finlandais
Pentti Viitanen (né en 1949), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de prénom